CUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sinaloa, Culiacán, Messico;
Cambridge University Library – la biblioteca universitaria di Cambridge.